

Het metaal staal

Staal 
 Staal (legering), legering bestaande uit ijzer en koolstof, bijvoorbeeld:
 Cortenstaal, een legering met koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom
 Edelstaal, hoogwaardig roestvast staal
 Roestvast staal (RVS), in de volksmond ook wel roestvrij staal genoemd
 Snelstaal of gereedschapstaal

Verwant aan het metaal 
 Staalbedrijf, omzetting van ijzer in staalproducten in één bedrijf
 Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, opgegaan in de Europese Gemeenschap
 Gestaald kader, vakbondsleden, vroeger uit de metaalbewerking

Afgeleid van het metaal 
 Een stalen huwelijk, zie huwelijksverjaardag
 Man van staal, Belgische film uit 1999

Ongerelateerd aan het metaal 
 Fundering op staal, funderingswijze van muren en wanden
 Nacht van Staal, Nederlandse politieke nacht (20 op 21 december 1907)
 Rottend Staal, Nederlandse uitgeverij en internetpoëzieblad
 Staalbankiers, Nederlandse bank
 Staal (monster), voorbeeld, meestal deel van een geheel

Achternaam 
 Staal (geslacht)
 Abraham Staal (1752-1804), Nederlands doopsgezinde leraar en patriot
 Henri Staal (politicus) (1845-1920), Nederlands generaal en politicus
 Alexander Johannes Jacobus Staal (1844-1915), Nederlands luitenant-generaal der Genie
 Jan Frederik Staal (1879-1940), Nederlands architect
 Henri Staal (hoofdcommissaris) (1895-1980), Nederlands politieman
 Arthur Staal (1907-1993), Nederlands architect
 Frits Staal (1930), Nederlands wetenschapsfilosoof en taalkundige
 Jaap Staal (1932), Nederlands schaker en leraar
 Boele Staal (1947), Nederlands politiefunctionaris, bestuurder en politicus
 Ede Staal (1941-1986), Nederlands streektaalzanger, liedjesschrijver, dichter en leraar
 Eva Maria Staal (1960), Nederlands schrijfster (pseudoniem)
 Eric Staal (1984), Canadees ijshockeyspeler

Verwante namen 
 Hans vom Staal (1419-1499), Duits-Zwitsers ambtenaar en diplomaat
 Flossie Wong-Staal (1947), Chinees-Amerikaans viroloog en moleculair bioloog